Top Teams Cup 2003-2004 – torneo di pallavolo femminile
 Top Teams Cup 2003-2004 – torneo di pallavolo maschile